În România, sunt mai multe biserici de lemn amplasate în localități cu numele Sârbi:
Biserica de lemn din Sârbi, Arad
Biserica de lemn din Sârbi, Hunedoara
Biserica de lemn din Sârbi, Sălaj

Vezi și
Biserica de lemn din Sârbi-Hunedoara
Biserica de lemn din Sârbi Josani
Biserica de lemn din Sârbi Susani